Herbert odkazuje na:
 Herbert – křestní jméno

příjmení
 Brian Herbert (* 1947) – americký sci-fi spisovatel
 Frank Herbert (1920–1986) – americký spisovatel
 Franz Paul von Herbert (1819–1884) – rakouský podnikatel a politik
 Gary Herbert (* 1947) – americký republikánský politik
 George Herbert (1593–1633) – velšský básník
 George Herbert, 5. hrabě z Carnarvonu (1866–1923) – britský archeolog a egyptolog
 Johannes Herbert (1912–1978) – německý zápasník
 Johnny Herbert (* 1964) – britský automobilový závodník
 Matthew Herbert (* 1972) – anglický diskžokej a hudební producent
 Nick Herbert (* 1936) – americký fyzik
 Pierre-Hugues Herbert (* 1991) – francouzský profesionální tenista
 Victor Herbert (1859–1924) – americký skladatel a dirigent
 W. N. Herbert (Bill Herbert; * 1961) – skotský spisovatel a básník
 Zbigniew Herbert (1924–1998) – polský básník a esejista